Dieser Artikel behandelt die Vietnamesische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland und der Qualifikation dazu. Vietnam nimmt zum ersten Mal an der Endrunde teil und damit überhaupt zum ersten Mal an einem interkontinentalen Fußballturnier.

Qualifikation 
Die asiatischen Mannschaften mussten sich über die Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2022 qualifizieren, die im Januar 2022 in Indien stattfand und für die sich Vietnam bei einem Turnier in Tadschikistan im September 2021 qualifizieren musste. Dies gelang mit Siegen gegen die Malediven und Tadschikistan, wobei gegen die Malediven mit 16:0 der höchste Sieg ihrer Länderspielgeschichte gelang.

Die vietnamesische Mannschaft traf in der Gruppenphase auf Südkorea, Titelverteidiger Japan sowie Myanmar. Gegen Südkorea und Japan wurde jeweils mit 0:3 verloren. Durch ein 2:2 gegen Myanmar wurden sie aber dank eines weniger kassierten Gegentors Gruppendritte und  zogen als zweitbeste Gruppendritte in die K.-o.-Runde, in der sie auf China trafen und mit 1:3 verloren. Die Verlierer der Viertelfinalspiele spielten mit Ausnahme von Australien, das als Co-Gastgeber schon für die WM qualifiziert ist, um einen direkten Startplatz bei der WM. Vietnam gewann die Spiele gegen Thailand und Chinese Taipeh, die beim interkontinentalen Play-Off-Turnier im Februar noch um einen WM-Spielplatz spielen.

Insgesamt wurden 23 Spielerinnen eingesetzt, von denen acht Spielerinnen alle acht Spiele mitmachten. Beste Torschützin war Phạm Hải Yến mit acht Toren, die sie in den beiden Qualifikationsspielen erzielte, womit sie beste asiatische Torschützin der Gesamtqualifikation ist. Insgesamt trugen 12 Spielerinnen zu den 29 Toren bei, zudem profitierten sie von einem Eigentor.

Qualifikation zur Asienmeisterschaft 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Asienmeisterschaft

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde

Play-offs 

|}

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM-Endrunde begann im April 2022 mit einem Freundschaftsspiel gegen Südkorea, das mit 0:3 verloren wurden. Im Mai war die Mannschaft Gastgeber der Südostasienspiele und konnte den Heimvorteil zum Gewinn der Goldmedaille durch einen Finalsieg gegen Thailand nutzen. Am 1. Juli verlor die Mannschaft in Orléans gegen Frankreich mit 0:7. Im Juli wurde die Mannschaft bei den AFF Women's Championship Vierter.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war Vietnam Topf 3 zugeordnet. Die Vietnamesinnen konnten somit in eine Gruppe mit Co-Gastgeber Neuseeland, Titelverteidiger USA oder Deutschland gelost werden. Sie konnten dagegen nicht in die Gruppe mit dem anderen Co-Gastgeber Australien oder einer anderen asiatischen Mannschaft gelost werden. Letztlich wurde sie der Gruppe E mit den USA zugelost, womit sie die zweite Mannschaft nach der Schweiz (2015) sind, die als WM-Neuling in ihrem ersten WM-Spiel auf den Titelverteidiger trifft. Weitere Gegner sind Vizeweltmeister Niederlande und eine Mannschaft, die sich im Februar beim interkontinentalen Play-Off-Turnier noch qualifizieren musste. Dies ist Portugal, das sich gegen Kamerun in einem Play-Off-Finale durchsetzte. Alle Spiele finden in Neuseeland statt. Als Gruppensieger oder -zweiter würde die Mannschaft das Achtelfinale der K.-o.-Runde in Australien bestreiten, gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe G mit Schweden und Italien am 6. August in Sydney bzw. Melbourne. Bei einem Sieg würde die Mannschaft dann wieder nach Neuseeland zurückkehren, wo Viertel- und Halbfinale stattfinden würden, ehe es zum Finale wieder nach Australien gehen würde.

Gruppenspiele 

|}

Vietnam
Vietnamesische Fußballnationalmannschaft